Edward Liddie – judoka statunitense
 Kelvin Liddie – calciatore anguillano
 Ricardo Liddie – atleta nevisiano
 Ryan Liddie – calciatore anguillano

Pagine correlate 
 Liddy